Chalupa ist ein aus dem westslawischen kommender Familienname mit der ursprünglichen Bedeutung Hütte, kleines Haus (siehe dazu Kaluppe), und entspricht somit etwa dem deutschen Familiennamen Häusler.

Namensträger 
 Georg Chalupa (* 1984), österreichischer Handballspieler
 Gustav Chalupa, deutsch-tschechischer Journalist
 Leopold Chalupa (1927–2021), deutscher General
 Milan Chalupa (* 1953), tschechischer Eishockeyspieler
 Václav Chalupa (* 1967), tschechischer Ruderer
 Václav Chalupa (Ruderer, 1934) (* 1934), tschechischer Ruderer
 Vlastimil Chalupa (* 1919), tschechoslowakischer Minister

Familienname
Slawischer Personenname